Зла́тник, або золо́тник — умовна назва золотої монети в Київській Русі за часів князя Володимира Святославича.

 Зла́тник або Зла́тнік () — село у Словаччині.

Зла́тник (, ) чеське і словацьке прізвище. Може походити від назви професії «zlatník», тобто «ювелір».

Персоналії 
 Алоїс Златник (1902—1979) — чеський ботанік, дендролог, дослідник пралісів Закарпаття.

Див. також 
 Златники - село в Словаччині

Чеські прізвища
Словацькі прізвища
Прізвища на -ик